Куириндалес има више значења:

 Куириндалес (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куириндалес (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Куириндалес (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Куириндалес (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику